Ernst Nowak ist der Name folgender Personen:

* Ernst Nowak (Maler) (1851–1919), österreichischer Maler 
 Ernst Nowak (1891–1946), österreichischer Geologe, siehe Ernst Nowack
 Ernst Nowak (Schriftsteller) (* 1944), österreichischer Schriftsteller